У́лица Ска́по (улица С. Скапо, , ; Ско́повка) — одна из древнейших улиц Вильнюса; в советское время носила имя композитора Юозаса Таллат-Кялпши (переулок Ю. Таллат-Кялпшос, ); характерная живописная улочка Старого города — узкая, извилистая, полная игры цвета и архитектурных форм, света и тени.

Общая характеристика 

Извилистой линией с запада на восток соединяет площадь Даукантаса (в XIX веке Дворцовая площадь, затем площадь Муравьёва, в межвоенные годы площадь Наполеона, после Второй мировой войны площадь Кутузова) с улицей Пилес. С улицы Пилес на Скапо выводит арка, соединяющая дома под № 9 () и 11 (); примерно с середины улицы открывается вид на дворец де Реусов (Шуазелей). Название объясняется фамилией владельца «посессии» — земельного участка и строений на нём, королевскому секретарю Станиславу Якову Скопу, который приобрёл его у францисканцев в начале XVI века.

Длина улицы около 170 м. Нумерация домов 1—9 начинается со стороны площади Даукантаса; по левой северной стороне улицы чётные номера, по правой — нечётные. По официальным сведениям, является самой узкой улице в городе: ширина в самом узком месте составляет 1,98 м.

На улице располагаются жилые дома, салон татуировок и некоторые другие заведения. Вдоль улицы по левую сторону пролегает южная граница ансамбля Вильнюсского университета.

Дворец Лопацинских (Сулистровских) 

По правую сторону стоит дворец Сулистровского (), известный также как дворец Лопацинских. Каменное здание стояло на этом месте уже в 1545 году. В конце XVIII века оно было перестроено в стиле классицизма по проекту Мартина Кнакфуса. Ось симметрии акцентируют имитирующие портик ионические полуколонны и треугольный фронтон, тимпан которого украшает картуш с гербом. Углы дворца подчёркнуты рустом. В начале XX века в этом здании была музыкальная школа, в которой учился скрипач-вундеркинд Яша Хейфец. В советское время здесь находилось Вильнюсское высшее музыкальное училище им. Ю. Таллат-Кялпши. Ныне здесь размещается секретариат Конференции епископов Литвы.

На улице Скапо, в несуществующем кафе в десятом номере, происходят события сюжета рассказа Макса Фрая «Улица Скапо (Skapo g.). Полный перечень примет и чудес улицы Скапо» из второго тома «Сказок старого Вильнюса»

Примечания

Литература 
 А. Папшис. Вильнюс. Вильнюс: Минтис, 1977. С. 41.
 Vladas Drėma. Dingęs Vilnius. Vilnius: Vaga, 1991. ISBN 5-415-00366-5. P. 324.
 Tomas Venclova. Wilno. Przewodnik. Wydanie czwarte. Vilnius: R. Paknio leidykla, 2006. ISBN 9986-830-47-8. S. 110.

Ссылки 
 
 

Скапо
Улицы по алфавиту